Anastasiyevka puede hacer referencia a lo siguiente:

 Anastasiyevka (Krasnodar).— Una localidad de Rusia.
 Anastasiyevka (Rostov).— Una localidad de Rusia.